Schulte Strathaus ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schulte Strathaus (1881–1968), deutscher Literaturwissenschaftler und Antiquar
 Ildefons Schulte Strathaus (1887–1971), deutscher Benediktiner, Abt von Michaelsberg
 Stefanie Schulte Strathaus (* 1969), Leiterin des Forums Expanded der Berlinale